New Paltz (New York) - gemeente in de staat New York, Verenigde Staten
 New Paltz (dorp) - dorp in bovenstaande gemeente